Alexandr Treťjakov může být:

 Alexandr Treťjakov (skeletonista) – ruský skeletonista
 Alexandr Treťjakov (zápasník) – ruský zápasník